Ignacio López Rayón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ignacio López Rayón, Durango kommun, 
 Ignacio López Rayón, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 
 Ignacio López Rayón, Puebla, Tlahuapan, 
 Ignacio López Rayón, Zacatecas, Río Grande, 
 Ignacio López Rayón, Hidalgo, Omitlán de Juárez, 
 Ignacio López Rayón, San Juan del Río, 
 Ignacio López Rayón, Campeche, Champotón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar